Рейс 507 может иметь следующие значения:
 Рейс 507 Kenya Airways
 Рейс 507 SAM Colombia